Farshid Talebi (24 de agosto de 1981) é um futebolista profissional iraniano que atua como defensor.

Carreira 
Farshid Talebi representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011.

Títulos

Clubes
Zob Ahan
AFC Champions League
Vice (1): 2010
Iran Pro League
Vice (2): 2008–09, 2009–10
Hazfi Cup (1): 2008–09 

Sepahan
Hazfi Cup (1): 2012–13

Tractor Sazi
Hazfi Cup (1): 2013–14

Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol